Huwer ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Huwer (1899–1992), deutscher Frauenarzt und Hochschullehrer
 Hans Huwer (* 1953), deutscher Bildender Künstler, Maler und Grafiker
 Johannes Huwer (* 1988), deutscher Chemiedidaktiker und Hochschullehrer